Le Lord Provost de Dundee est le président et le responsable municipal de City of Dundee local authority en Écosse. Ils sont élus par le conseil municipal et servent non seulement comme président de ce corps, mais comme une figure de proue et aussi Lord Lieutenant pour la city.  Ils sont équivalents à bien des égards à l'institution de maire qui existe dans d'autres pays.

Chacune des 32 local authorities d'Écosse élit un Provost, mais ce ne sont que les quatre principales villes, Glasgow, Édimbourg, Aberdeen et Dundee qui ont un Lord Provost, qui sert aussi de Lord Lieutenant pour la ville. Cela est consacré dans le Local Government, etc. (Scotland) Act 1994.

Liste des Provosts et Lord Provosts

En tant que Provost :
 1482 David Rollok
 1483 Robert Graham de Fintry
 1483 - 1484 David Aberkirdor
 1485 - 1492 James Rollok
 1492 - 1497 James Scrymgeour, (Constable de Dundee)
 1497 - 1498 Robert Graham de Fintry
 1504 - 1509 James Rollok
 1509 - 1513 Alexander Ogilvie
 1513 Lord Gray
 1513 Andrew Abercrombie
 1513 - 1514 Earl of Crauford
 1514 - 1516 James Rollok
 1516 - 1520 James Scrymgeour, (Constable de Dundee)
 1520 - 1523 Alexander Ogilvie
 1523 - 1525 William Carmichael de Carpow
 1526 - 1528 John Scrymgeour de Glaister
 1528 - 1530 James Scrymgeour, (Constable de Dundee)
 1531 - 1532 John Barrie
 1543 - 1544 Walter Scrymgeour de Glaswell
 1544 - 1545 Robert Myln
 1550 James Dog of Dunrobbene
 1551 - 1565 James Halyburton
 1565 - 1566 David Lindsay, 9e Comte de Crawford
 1566 - 1586 James Halyburton
 1586 - 1590 James Scrymgeour of Dudhope
 1590 - 1592 James Forrester
 1592 - 1593 James Auchinlek
 1593 - 1609 Sir James Scrymgeour
 1609 - 1614 William Duncan
 1614 - 1626 William Auchinlek
 1626 - 1631 Thomas Halyburton
 1631 - 1633 Thomas Auchinlek
 1633 - 1637 Thomas Davidson
 1637 - 1643 James Fletcher
 1643 - 1646 James Piersoun
 1646 - 1650 William Kinneris (Kinnear)
 1650 - 1658 Thomas Mudy
 1658 - 1659 Sir Thomas Mudy
 1659 - 1666 Alexander Wedderburn
 1666 - 1667 George Fletcher
 1667 - 1669 George Brown
 1669 - 1670 John Tarbet
 1670 - 1672 Alexander Watson
 1672 - 1677 George Brown
 1677 - 1681 Alexander Wedderburn de Easter Powrie
 1681 - 1685 Alexander Duncan
 1685 - 1686 James Fletcher
 1686 Élection des Provosts interdits par Roi James VII (voir Claim of Right)
 1686 - 1687 Major General John Graham de Claverhouse
 1687 - 1688 James Fletcher
 1688 - 1689 Major General John Graham de Claverhouse
 1689 - 1698 James Fletcher
 1698 - 1700 Alexander Blair
 1700 - 1702 John Scrymgeour
 1702 - 1704 John Duncan
 1704 - 1706 Alexander Blair
 1706 - 1708 George Yeaman
 1708 - 1710 Alexander Blair
 1710 - 1712 George Yeaman
 1712 - 1714 Magister Henry Guthrie
 1714 - 1716 Alexander Ballingall
 1716 - 1717 John Scrymgeour (Installé par ordre de John Campbell, 2e Duc d'Argyll, voir The Fifteen)
 1717 - 1719 Magister Alexander Duncan de Lundie
 1719 - 1721 John Scrymgeour
 1721 - 1723 Thomas Bower
 1723 - 1725 David Maxwell
 1725 - 1727 George Ramsay
 1727 - 1728 Alexander Ferrier
 1728 - 1731 James Fairweather
 1731 - 1732 Alexander Robertson
 1732 - 1735 James Fairweather
 1735 - 1736 Patrick Maxwell
 1736 - 1738 Andrew Wardropper
 1738 - 1741 John Donaldson
 1741 - 1742 Alexander Robertson
 1742 - 1744 Patrick Yeaman de Blacklaw
 1744 - 1747 Alexander Duncan de Lundie
 1747 - 1748 Patrick Yeaman de Blacklaw
 1748 - 1750 George Yeaman de Balbeuchly
 1750 - 1753 Patrick Yeaman de Blacklaw
 1753 - 1754 Andrew Wardropper
 1754 - 1757 Patrick Yeaman
 1757 - 1758 Andrew Wardropper
 1758 - 1761 George Yeaman
 1761 - 1762 Patrick Yeaman
 1762 - 1764 John Halyburton
 1764 - 1766 John Barclay
 1766 - 1768 Patrick Maxwell
 1768 - 1770 George Maxwell
 1770 - 1772 Patrick Maxwell
 1772 - 1774 Henry Geekie
 1774 - 1776 Patrick Maxwell
 1776 - 1778 George Maxwell de Balmyle
 1778 - 1780 Henry Geekie
 1780 - 1782 Patrick Maxwell
 1782 - 1784 John Pitcairn
 1784 - 1786 Patrick Maxwell
 1786 - 1788 John Pitcairn
 1788 - 1790 Alexander Riddoch
 1790 - 1792 James Johnston
 1792 - 1794 Alexander Riddoch
 1794 - 1796 Alexander Thoms
 1796 - 1798 Alexander Riddoch
 1798 - 1800 Alexander Thoms
 1800 - 1802 Alexander Riddoch
 1802 - 1804 John Guild
 1804 - 1807 Alexander Riddoch
 1807 - 1808 John Guild
 1808 - 1810 Alexander Riddoch
 1810 - 1812 John Guild
 1812 - 1814 Alexander Riddoch
 1814 - 1816 John Guild
 1816 - 1818 Alexander Riddoch
 1818 - 1820 Patrick Anderson
 1820 - 1822 David Brown
 1822 - 1824 Patrick Anderson
 1824 - 1826 David Brown
 1826 - 1828 Alexander Balfour
 1828 - 1830 Thomas Bell
 1831 Robert Jobson
 1831 - 1833 William Lindsay
 1833 - 1839 Alexander Kay
 1839 - 1841 William Hackney
 1841 - William Johnstone
 1841 - 1844 Alexander Lawson
 1844 - 1847 James Brown
 1847 - 1853 Patrick Hunter Thoms
 1853 - 1856 George Rough
 1856 - 1858 John Ewan
 1858 David Rollo
 1858 - 1861 David Jobson
 1861 - 1867 Charles Parker
 1867 - 1869 William Hay
 1869 - 1872 James Yeaman
 1872 - 1875 James Cox
 1875 - 1878 William Robertson
 1878 - 1881 William Brownlee
 1881 - 1884 Alexander Hay Moncur
 1884 - 1887 Hugh Ballingall
 1887 - 1890 William Hunter

En tant que Lord Provost :
 1890 - 1893 Alexander Mathewson
 1893 - 1896 Sir James Low
 1896 - 1899 Henry McGrady
 1899 - 1902 William Hunter
 1902 - 1905 Charles Barrie
 1905 - 1908 William Longair
 1908 - 1914 Sir James Urquhart
 1914 - 1920 Sir William Don
 1920 - 1923 Sir Alexander Spence
 1923 - 1929 Sir William High
 1929 - 1932 George Anderson Johnston
 1932 - 1935 William Huntley Buist
 1935 - 1940 Sir John Phin
 1940 - 1946 Sir Garnet Wilson
 1946 - 1949 Archibald Powrie
 1949 John Campsie Adamson
 1949 - 1952 Richard Fenton
 1952 - 1954 William Black
 1954 - 1960 William Hughes
 1960 - 1967 Maurice McManus
 1967 - 1970 Alexander MacKenzie
 1970 - 1973 William K. Fitzgerald
 1973 - 1975 Thomas W. Moore
 1975 - 1977 Charles D. P. Farquhar
 1977 - 1980 Henry W. C. Vaughan
 1980 - 1984 James P. Gowans
 1984 - 1992 Thomas Mitchell
 1992 - 1995 Thomas M. McDonald
 1995 - 1996 Norman A. McGowan
 1996 - 1999 Mervyn J. Rolfe
 1999 - 2001 Helen Wright (Première femme Lord Provost)
 2001 - 2012 John Letford
 2012 – présent Robert Duncan

Références

 
Liste en rapport avec Dundee